

Animali 

Kiwi – genere di uccelli autoctoni della Nuova Zelanda.

Botanica 

Kiwi – pianta da frutto della famiglia Actinidiaceae
Kiwi – frutto della pianta stessa

Musica 
 Kiwi – singolo di Harry Styles del 2017
 Kiwi – singolo di Calcutta del 2018

Personaggi 

 Kiwi – altro nome per definire Kyui, personaggio di Dragon Ball
 Kiwi – Personaggio della serie animata Le ricette di Arturo e Kiwi
 Kiwi – Personaggio del manga e anime One Piece

Altri progetti